Marlon Escalante (Táchira, 19 de fevereiro de 1974) é um árbitro de futebol venezuelano. É árbitro FIFA desde 2009.

Naturais de Táchira
Árbitros de futebol da Venezuela